Lalinac est un toponyme qui peut désigner :
Lalinac, une localité de Serbie située dans la municipalité de Palilula (Niš), district de Nišava ;
Lalinac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Svrljig, district de Nišava.